Ket (rivier), een rivier in Siberië.
Ket (taal), de taal van het volk der Ketten. 
Keť, Slowaakse gemeente in de regio Nitra
Ket of ketje, een bijnaam voor een straatjongen uit Brussel.
Ketamine, verdovingsmiddel of drugs.

Dick Ket, een Nederlandse kunstschilder 
Rhian Ket, een Nederlandse schaatser
een kwantummechanische toestand in de Diracnotatie